Улица Ю́лиуса Фу́чика — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о чешском писателе и общественном деятеле Юлиусе Фучике (1903—1943).

Россия 
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Балашихе.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Волгограде.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Екатеринбурге.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Иркутске.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Казани.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Москве.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Пятигорске.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Таганроге.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Тюмени.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Запорожье.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Киеве.
 Улица Юлиуса Фучика — улица в Мелитополе.
 Переулок Юлиуса Фучика — переулок в Мелитополе.

См. также 
 Улица Фучика